Бори́с Арбу́зов:
 Арбузов, Борис Александрович (1903—1991) — советский химик-органик, академик АН СССР.
 Арбузов, Борис Андреевич (род. 1938) — советский и российский физик-теоретик, профессор.